Вейк-ан-Зеє 1985 — 47-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1985 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1985 у шахах